

Architettura
 Saltcoats Castle  – castello di Gullane (Scozia)

Geografia
 Canada
 Saltcoats  – località del Saskatchewan
 Saltcoats No. 213  – municipalità rurale del Saskatchewan

 Regno Unito
 Saltcoats  – località dell'Ayrshire Settentrionale (Scozia)
 Saltcoats  – località della Cumbria (Inghilterra)